Для серии GP2 см. статью Список пилотов GP2.

Список гонщиков GP3 — список гонщиков, которые провели хотя бы один старт в серии GP3. Список приведён по состоянию на 4 июля 2016 года (после этапа на Ред Булл Ринге сезона 2016).

Жёлтым цветом выделены гонщики, принявшие участие в последнем Гран-При Формулы-1. Синим цветом выделены гонщики, принявшие участие в последнем этапе GP2, красным — в последнем этапе GP3. Зелёным цветом выделены гонщики, принимавшие участие в Формуле-1, фиолетовым — в GP2.

По гонщикам

По гражданству

Ссылки